Евге́ний Влади́мирович Бору́цкий (1897, Сергиев Посад —1 августа 1976) — советский зоолог и гидробиолог, доктор биологических наук, крупный специалист по систематике ракообразных, лауреат Сталинской премии (1950).

Биография 
Родился в Сергиевом Посаде в 1897 году. Его отец заведовал ремесленной школой. По окончании Сергиево-Посадской гимназии поступил в Московский университет.

В 1918—1922 годах был призван в армию. В 1924 году окончил МГУ. С 1924 по 1941 год работал на Косинской лимнологической станции. В 1925 году поступил в аспирантуру к Георгию Александровичу Кожевникову. В 1938 году без защиты диссертации присуждена степень кандидата наук. В 1939 году защитил докторскую диссертацию по теме «Определение продуктивности бентоса озёр путем изучения динамики его биомассы». С 1941 по 1944 годы работал профессором кафедры зоологии беспозвоночных МГУ. В 1925—1932 и 1950—1976 годах заведующий отделом беспозвоночных Зоомузея МГУ. В 1950 году совместно Г. В. Никольским, В. В. Васнецовым, С. Г. Крыжановским, С. Г. Соиным и В. Д. Лебедевым удостоен Сталинской премии за «разработку и биологическое обоснование системы мероприятий по повышению рыбной продуктивности реки Амур». В 1956—1960 годах работал в ИЭМЭЖ. Умер 1 августа 1976 году.

Научная деятельность 
Специализировался по систематике и зоогеографии ракообразных отряда Harpacticoida и мокрицам. Фаунистические исследования Боруцковго охватывали Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Монголию, Антарктиду и остров Родригес. Открыл фауну гарпактицид озера Байкал. Занимался изучением пещерной фауны. Впервые обнаружил пещерные формы представителей отряда Calanoida. Впервые для науки описал около 200 новых видов, 17 родов и 2 семейства.

Предложил методику фиксации и обработки и количественного учёта бентоса. Сконструировал дночерпатель оригинальной конструкции. Выявил особенности динамики численности донной фауны континентальных водоёмов разных географических зон. В 1939 году независимо от Петера Бойсен-Йенсена разработал методологию оценки вторичной продукции животных на пример бентосных животных озера Белого. Занимался изучением питания рыб, предложил методику определения размерно-весовых характеристик беспозвоночных, которые служат пищей рыб.

Публикации 
Автор 220 публикаций в том числе тома из серии Фауна СССР и серии публикаций Biospeologica Sovietica.

Примечания 

Выпускники Сергиево-Посадской гимназии
Гидробиологи СССР
Карцинологи
Преподаватели МГУ
Подписавшие «письмо трёхсот»